Лимбург (; ; ) може да се отнася за:
 Херцогство Лимбург (1165 – 1794), херцогство в днешна Белгия
 Графство Лимбург (1225 – 1815), графство в Германия
 Херцогство Лимбург (1839–1866), херцогство в Нидерландия
 Лимбург, провинция на Белгия
 Лимбург, провинция на Нидерландия
 Лимбур, град в Белгия
 Лимбург на Лан, град в Германия
 Братя Лимбург, трима късноготически миниатюристи
 „Лимбург“, танкер